Tiffin bezeichnet

 Tiffin (indisch: Mittagessen). Die Tiffin Box ist ein mehrteiliger Blechbehälter für warme Mahlzeiten (siehe Henkelmann), in dem in Indien das von der Frau gekochte Mittagessen ihrem Mann zum Arbeitsplatz von Dabbawalas geliefert wird.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tiffin (Iowa)
 Tiffin (Missouri)
 Tiffin (Ohio)
 Tiffin (Texas)

Tiffin ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Tiffin (1766–1829), US-amerikanischer Politiker, erster Gouverneur von Ohio
 George Tiffin, englischer Regisseur
 Helen Tiffin, kanadische Wissenschaftlerin
 Hero Fiennes Tiffin (* 1997), britischer Schauspieler
 Pamela Tiffin (1942–2020), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Tiffin River, Fluss in den Vereinigten Staaten
 Tiffin Wagon Works, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

Siehe auch
Tiffin Township